Cascade Creek steht für:

Fließgewässer in Colorado, Vereinigte Staaten:

 Cascade Creek (Colorado River)  im Garfield County
 Cascade Creek (Cache La Poudre River)  im Larimer County
 Cascade Creek (Buckham Creek)  im Larimer County
 Cascade Creek (Buchanan Creek)  im Grand County
 Cascade Creek (Chicago Creek)  im Clear Creek County
 Cascade Creek (Coal Creek)  im Gunnison County
 Cascade Creek (Animas River)  im San Juan County
 Cascade Creek (Umcompahgre River)  im Ouray County
 Cascade Creek (Spring Creek)  im Saguache County
 Cascade Creek (Alamosa River)  im Conejos County
 Cascade Creek (Rio de los Pinos)  im Conejos County 
 Cascade Creek (Fountain Creek)  im Teller County
 Cascade Creek (South Fork Huerfano River)  im Huerfano County
Fließgewässer in Wyoming, Vereinigte Staaten:

 Cascade Creek (Wyoming) im Grand-Teton-Nationalpark

Fließgewässer in Neuseeland:
 Cascade Creek (Eglinton River) im Fiordland-Nationalpark, Southland
 Cascade Creek (Hunter River) nördlich des Lake Hawea, Otago
 Cascade Creek (Matukituki River) im Mount-Aspiring-Nationalpark, Otago

Orte:
 Cascade Creek (Neuseeland) im Fiordland-Nationalpark, Southland